Győri ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Éva Győri (* 1985), ungarische Künstlerin
 Enikő Győri (* 1968), ungarische Politikerin (Fidesz), MdEP
 Ágnes Győri (* 1983), ungarische Handball- und Beachhandballspielerin sowie Trainerin
 Viktória Győri-Lukács (* 1995), ungarische Handballspielerin